Sauvage ("selvaggio" in francese) può riferirsi a:

Cinema
Sauvage – film del 2018 diretto da Camille Vidal-Naquet

Musica

Sauvage – album di Antonietta Laterza

Persone
Catherine Sauvage – cantante e attrice francese
Cécile Sauvage – poetessa francese
Henri Sauvage – architetto e designer francese
Henri Émile Sauvage – paleontologo, ittiologo ed erpetologo francese
Jean-Pierre Sauvage – chimico francese
Louise Sauvage – ex atleta paralimpica australiana
Paul Sauvage – ex calciatore francese
Piat Joseph Sauvage – pittore francese